Nethercote – miejscowość w Nowa Południowa Walia (Australia)
 Nethercote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie Cherwell, w civil parish Banbury
 Nethercote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie Cherwell, w civil parish Middle Aston
 Nethercote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie South Oxfordshire, w civil parish Lewknor
 Nethercote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire